Alvardia arborea är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Welwitsch. Alvardia arborea ingår i släktet Alvardia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arborea